Milhaud puede referirse a:

 Darius Milhaud, compositor francés del siglo XX.
 La comuna francesa de Milhaud en Languedoc-Rosellón.